Dvojče či dvojčata má více významů:

 dvojčata, sourozenci narození zároveň
 Karlovarská dvojčata – srostlé krystaly ortoklasu
 Světové obchodní centrum, zvané Dvojčata
 Tomáš (apoštol), zvaný Dvojče
 Dvojčata (film, 1977) – americký film z roku 1977, režie Marty Feldman
 Dvojčata (film, 1988) – americký film z roku 1988, režie Ivan Reitman
 Dvojčata (seriál) – americký seriál z roku 2005
 Dvojčata (Matrix) – postavy z filmu Matrix Reloaded
 Dvojčata (pohádka) – pohádka Karla Jaromíra Erbena
 Armádní dvojčata – český film z roku 1937
 Dračí dvojčata – hongkongský film z roku 1992

Externí odkazy